Helicobacter hepaticus — вид бактерий из семейства Helicobacteraceae порядка Campylobacterales.

Имеет спиралевидную форму и одиночный биполярный, покрытый оболочкой жгутик. Геном Helicobacter hepaticus был секвенирован и имеет длину 1 799 146 оснований с 1875 кодирующими последовательностями.

Впервые бактерия была выделена из печени мышей с активным хроническим гепатитом. Также бактерии обитают на слизистой оболочке слепой и толстой кишок. Вызывает хронический гепатит у мышей, а также колоректальный рак и другие заболевания.

Примечания

Ссылки 
 https://bacdive.dsmz.de/index.php?search=6105&submit=Search 

Epsilonproteobacteria